Monte Carlo - no principado de Mônaco
Montecarlo - na Itália
Montecarlo (Misiones) - na Argentina

Desambiguações de topônimos